USS Columbia ha sido el nombre utilizado por nueve buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la personificación de los Estados Unidos, o a la ciudad Columbia (Carolina del Sur).

 , fragata de 44 cañones en construcción en los astilleros] de Washington, que fue quemada en 1814 para evitar su captura por los británicos.
 , fragata de 50 cañones botada en 1836 en servicio hasta 1861, cuando fue quemada para evitar su captura por los confederados.
 , buque de hélice a vapor capturado a los Confederados, y que encalló en 1863.
 , ironclad, también capturado a los confederados en 1865, y que fue usado hasta junio de ese año.
 , posteriormente CA-16, crucero protegido en servicio desde 1894 hasta 1921. Al final de su carrera, fue renombrado USS Old Columbia.
 , originalmente, fue nombrado Great Northern, y era un transporte de tropas, fue renombrado en 1921, y estuvo en uso hasta 1922.
 , crucero ligero botado el 17 de diciembre de 1941, que permaneció activo durante la Segunda Guerra Mundial.
 , petrolero, devuelto a sus antiguos propietarios el 1 de mayo de 1984.
 , submarino nuclear de ataque de la clase Los Angeles dado de alta en 1995 y actualmente en servicio. 
 , cambiado a District of Columbia, cabeza de serie de los submarinos nucleares de su clase.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos